Словацкая кухня варьируется от региона к региону по территории всей Словакии. Она тесно связана с традиционными кухнями стран-соседей, в частности чешской кухни и венгерской кухни. Истоки традиционной словацкой кухни можно проследить до тех времен, когда большинство населения жило самостоятельно в деревнях, с очень ограниченным импортом и экспортом продовольствия и без современных средств сохранения или обработки продуктов питания.

Это привело к появлению кухни, сильно зависящей от ряда основных продуктов питания, которые могли выдержать жаркое лето и холодную зиму. К ним относились пшеница, картофель, молоко и молочные продукты, свинина, квашеная капуста и лук. В меньшей степени традиционно употреблялись в пищу говядина, птица, баранина и козлятина, яйца, некоторые другие местные овощи, фрукты и лесные грибы.

Все это, как правило, производилось и обрабатывалось самими семьями, которые торговали на местных рынках. Пшеницу мололи, и готовили из неё хлеб, клецки и лапшу. Картофель в основном отваривали или перерабатывали в картофельное тесто. 
Из молока производился широкий спектр продуктов, таких, как сливочное масло, сливки, сметана, пахта, различные виды сыра и т. д.

Типичные продукты из свинины включали колбасы, копченый бекон и свиное сало. Специи широко не использовались, а вместо растительных масел использовались животные жиры и сливочное масло. Основными напитками были свежее и кислое молоко, а также пиво. Современная словацкая кухня находится под большим влиянием различных кухонь мира и использует множество различных ингредиентов, специй и продуктов промышленной переработки.

Словацкие блюда 
 
 : картофельные клецки с брынзой, сыром из овечьего молока
 
 : блины из картофельного теста, выпекаемые прямо на плите
 
 : тальятелле с творогом (фермерский сыр) и жареным беконом
 : картофельные оладьи, обжаренные в масле, также называемые  в регионах Horehronie, Pohronie, Kysuce и Orava
 , также известный как  и 
 : блюдо, состоящее из тушеной свинины с квашеной капустой и сливками или сметаной, обычно подается с вареными клецками (knedľa)
 : шницель, обычно в панировке

Супы и соусы 
  (фасолевый суп)
  (суп из квашеной капусты), часто также с грибами, мясом и колбасой, иногда подается в миске для хлеба
  (куриный суп с лапшой)
  (суп на основе брынзы)
 Tripe soup
 , традиционный суп-гуляш
 , простой, но вкусный суп-гуляш из разных овощей, картофеля и мяса (обычно говядины), приготовленный вместе в течение нескольких часов
 Гуляш из оленины, традиционно приготовленный, часто подается в чашке для хлеба
 Чесночный суп

Мясо 
Свинина, говядина и птица являются основными видами мяса, потребляемыми в Словакии, причем свинина является наиболее популярной со значительным отрывом. Среди домашней птицы наиболее распространена курица, хотя утка, гусь и индейка также хорошо зарекомендовали себя. Мясо дичи, особенно кабана, кролика и оленины, также широко доступно в течение всего года. Баранина и козлятина также доступны, но по большей части не очень популярны. К потреблению конины обычно относятся неодобрительно.

Мясо на гриле не распространено в Словакии. Вместо этого мясо либо панируют и обжаривают в масле (шницель), либо готовят и подают в соусе. Венгерское влияние на словацкую кухню можно увидеть в популярных тушеных блюдах и гуляшах. Тем не менее, они получили свои особенные словацкие штрихи. Куриный паприкаш обычно подают с галушками, а венгерский гуляш (острое тушеное мясо из говядины) подают с ломтиками больших клёцек, приготовленных на пару.

К местным типам колбасы относятся , кровяная колбаса, и  (традиционно называемая ), колбаса с рисом, содержащая все части забитой свиньи.

Традиционные сладости и печенье 

Обычно выпекаемые на Рождество, но также и в течение всего года, словацкие традиционные сладости, как правило, выпекаются дома, и их труднее найти в магазинах.
 
  (булочки на пару с различными начинками (джем, слива, творог, мак), посыпанные маком, сахаром, маслом, сметаной, панировочными сухарями или орехами, похожие на австрийский гермкнёдль и китайские булочки баоцзы)
  (кокосовое печенье безе с грецкими орехами и сливочной начинкой)
 
  (два слоя круглых пирожных, похожих на печенье, «склеенных» мармеладом и посыпанных сахарной пудрой)
  (рисовый пудинг)
  (сладкий рулет из грецкого ореха)
  (рулет с маком)
  (рулеты из дрожжевого теста с начинкой из молотого мака или грецкого ореха, начинка определяет форму)
  (два слоя круглых пирожных, похожих на печенье, наполненных шоколадным кремом и наполовину погруженных в темный шоколад)
  (печенье на медовой основе, похожее на имбирный пряник)
  (печенье со вкусом имбиря)
  («медвежьи лапы» — печенье на основе грецкого ореха/какао)
  или , традиционный торт, выпекаемый на вращающемся вертеле на открытом огне

Основной ежедневный прием пищи 
Традиционно основным приемом пищи в течение дня является обед, съедаемый около полудня. Однако изменение рабочего распорядка изменило это в последние десятилетия; сегодня у многих словаков основная трапеза происходит вечером. Обед в Словакии обычно состоит из супа и основного блюда. В Словакии принято приносить в подарок бутылку вина или другого алкоголя, если вас пригласили в гости к кому-то домой.

См. также 
 Чешская кухня
 Венгерская кухня

Литература 
 Ján Babilon: Prvá kuchárska kniha. 1870.
 Anna Demrovská: , Knižné centrum, 2007, 
 Ľudmila Dullová, Ikar (изд.): Veľká slovenská kuchárka. 2007, ISBN 80-7118-783-6.
 Jana Horecká: , 2007, 
 František Kotrba: , Dona, 
 Zora Mintalová — Zubercová: , Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009, 
 Zora Mintalová — Zubercová: , Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 
 Daša Racková: , Ikar, 2007, 
 Vojtech Španko . Osveta, Martin, 1977, 4.vydanie 1982

Ссылки 
 Выпечка — современный, простой и повседневный подход к классической словацкой кулинарии
 Словацкие рецепты
 Европейский блог рецептов и кухни.

Европейская кухня
Словацкая кухня